Mihaljević ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Mihaljević (* 1982), Mathematikerin und Hochschullehrerin